Woyzech, a partir de Georg Büchner é uma peça de teatro de 2011 encenada e representada por António Mortágua, Catarina Rosa e Vera Barreto, a partir do texto da peça Woyzeck de Georg Büchner.

Ficha Técnica 
Adaptação:
 António Mortágua, Catarina Rosa e Vera Barreto

Encenação:
 António Mortágua, Catarina Rosa e Vera Barreto

Elenco:
 Woyzeck - António Mortágua
 Andres - Presença imaginaria provocada por António Mortágua
 Marie - Catarina Rosa
 Capitão - Vera Barreto
 Doutor - Vera Barreto
 Tamboreiro-mor - Vera Barreto

Encenação 
O texto é seguido com algum rigor através de uma composição cénica de enorme riqueza minimal, em que a audiência está voltada para uma grande e antiga porta com duas portadas vermelhas. Woyzeck (António Mortágua) está sentado num sofá de costas para a porta e para a acção que se desenvolve na rua, intercalando nos diálogos com o exterior a sua relação confidente com André (presença imaginária). Marie (Catarina Rosa), o Capitão (Vera Barreto), o Doutor (Vera Barreto) e o Tamboreiro-mor (Vera Barreto), desenvolvem a sua acção através das duas janelas na porta, onde surgem esporadicamente a partir da rua, abrindo e fechando ambas as pequenas portadas vermelhas para interagir com o interior da sala, onde Woyzeck se apresenta com a figura imponente de António Mortágua. Durante toda a peça, com maior incidência material no início e uma evolução contínua para uma incidência mental no fim, vivem-se ambientes de grande ambiguidade, acentuados por uma gravação que se mistura com os sons que vêm da rua, conferindo ao conteúdo humano da peça a sua forte componente psicológica. Esta encenação introduz na sua forte inspiração clássica um coro, que se mistura entre os três actores/encenadores em partes muito significativas do texto; primeiro entre Woyzeck e o Doutor (apresentação do problema), e depois entre Marie e o Tamboreiro-mor (desfecho das consequência). No fim, depois da encenação feita no exterior por Catarina Rosa e Vera Barreto, um transeunte que passava na rua (Álvaro Correia como actor convidado) espreita para dentro da sala perturbado, como quem descobre um ritual secreto no escuro, e de seguida Woyzeck fecha as portadas vermelhas e tranca as ferragens com um martelo, pontuando a cena de forma dramática e libertadora.

Exibição 
A peça esteve em exibição na sala de teatro Ribeira, nas traseiras do Mercado da Ribeira, de 30 de Março a 17 de Abril, mediante reservas limitadas para uma audiência muito intimista com dez espectadores de cada vez.

Ver também
Woyzeck
Georg Büchner